Янь Цзи і Чжен Цзє були чинними чемпіонками але цього разу обидві вирішила не брати участі.

Сє Шувей і Пен Шуай виграли титул, у фіналі перемігши Наталі Деші і Кейсі Деллаква з рахунком 6–0, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Сітка 

| RD1-seed14= 
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-team15= М Кириленко А Радванська
| RD1-seed15= 
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3= 
| RD1-team16= А Медіна Гаррігес В Руано Паскуаль
| RD1-seed16=2
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3= 

| RD2-team01= К Блек Л Губер
| RD2-seed01=1
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=[10]| RD2-team02= С Кирстя В Душевіна
| RD2-seed02= 
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=[6]

| RD2-team03= К Пешке Л Реймонд
| RD2-seed03=3
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-team04= Н Деші К Деллаква
| RD2-seed04= 
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-team05= Дж Крейбас Г Воскобоєва
| RD2-seed05= 
| RD2-score05-1=0
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-team06= С Шувей П Шуай
| RD2-seed06= 
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-team07=

Посилання 
Draw

Medibank International Sydney, жінки, парний розряд
жінки, парний розряд